Озренски партизански одред се може односити на:

 Озренски партизански одред (Србија) - партизански одред који је основан јула 1941. на планини Озрен у источној Србији.
 Озренски партизански одред (БиХ) - партизански одред који је основан августа 1941. на планини Озрен код Добоја.